2 miejscowości w Polsce:
 Skwary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo
 Skwary – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta